Брюс Эймс (; род. 16 декабря 1928, Нью-Йорк) — американский биохимик и генетик, известен как создатель теста Эймса, занимался исследованиями в области онкологии и геронтологии. Профессор Калифорнийского университета в Беркли (с 1968, ныне эмерит), сотрудник  (с 2000), член НАН США (1972) и других академических организаций.
Удостоен Национальной медали науки (1998) и других международных и высокопрестижных наград.

Биография 
Окончил Корнеллский университет (бакалавр химии и биологии, 1950), где учился с 1946 года. Степень доктора философии по биохимии получил в 1953 году в Калифорнийском технологическом институте, на кафедре биологии которого занимался с 1950 года (в 1977 он будет отмечен Отличием выдающегося выпускника этого вуза). Затем постдок (1953—1954) и сотрудник-биохимик (1954—1960) Национальных институтов здравоохранения, а в 1962—1967 гг. там же — глава секции генетики микробов лаборатории молекулярной биологии . В 1961 году работал в лабораториях в Кембридже в Англии (у Фрэнсиса Крика) и в Париже (у Франсуа Жакоба). С 1968 года профессор Калифорнийского университета в Беркли, в 1983—1989 гг. — заведующий кафедрой биохимии и молекулярной биологии, также возглавлял там национальный институт. С 2000 года — также научный сотрудник .

Член Американской академии искусств и наук (1970) и Нью-Йоркской АН, иностранный член Шведской королевской АН (1989). Член Американской ассоциации содействия развитию науки (1980), Academy of Toxicological Sciences (1992) и  (1992) и др. Почётный иностранный член  (1987) и почётный член  (1998).

Женат, двое детей — сын и дочь.

Автор более 500 научных работ.

Удостоен почётных степеней Университета Тафтса (1987) и Болонского университета (1989).

Награды и отличия 

 1964 — 
 1966 — 
 1975 — Премия Розенстила
 1978 — Simon Shubitz Cancer Prize (первый удостоенный)
 1978 — Медаль Джона Скотта
 1983 — 
 1983 — Международная премия Гайрднера
 1984 — IBM-Princess Takamatsu Cancer Research Foundation Lectureship, Япония
 1985 — Премия Тайлера
 1991 — 
 1996 — Премия Хонда
 1997 — Премия Японии
 1998 — Медаль Парижа
 1998 — Национальная научная медаль
 2004 — Медаль Томаса Ханта Моргана
 2013 — Thomson Reuters Citation Laureate

Ссылки

Примечания 

Биохимики по алфавиту
Биохимики США
Генетики по алфавиту
Генетики США
Геронтологи США
Онкологи по алфавиту
Онкологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Шведской королевской академии наук
Доктора философии по биохимии
Лауреаты премии Розенстила
Лауреаты премии Тайлера
Лауреаты премии Японии
Clarivate Citation Laureates
Лауреаты премии Чарльза Мотта
Награждённые Золотой медалью Американского института химиков